Der Artikel Liste der höchsten Gebäude in Mexiko umfasst eine Liste mit allen Wolkenkratzern in Mexiko über 150 Metern Höhe (Stand: 2019). Mexiko weist derzeit 34 fertiggestellte Wolkenkratzer mit einer Höhe von 150 Metern und mehr auf. 7 davon sind über 200 Meter hoch, wovon die meisten in der Hauptstadt Mexiko-Stadt erbaut worden sind. Das höchste Gebäude des Landes ist derzeit der Torre KOI mit einer Höhe von ca. 291,1 Metern. 2019 soll der T.Op Torre 1 fertiggestellt werden, der Mexikos erster superhoher (über 300 Meter) Wolkenkratzer werden wird.

Liste der höchsten Wolkenkratzer in Mexiko über 150 m 
Alle Wolkenkratzer des Landes mit einer Höhe von mehr als 150 Meter. Auch Gebäude, die sich noch im Bau befinden, sind gelistet, jedoch nicht mit einer Nummer versehen.

Einzelnachweise 

!hochste
Mexiko